Новогеоргиевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Новогеоргиевское сельское поселение — входит в Шимановский район Амурской области

Дагестан 
 Новогеоргиевское сельское поселение — входит в Тарумовский район Дагестана

Курганская область 
 Новогеоргиевское сельское поселение — входит в Петуховский район Курганской области

Приморский край 
 Новогеоргиевское сельское поселение — в составе Октябрьского района.